Der Ortsname Kalgen steht für
 ein ostpreußisches Gutsdorf, heute Schosseinoje im Rajon Gurjewsk der russischen Oblast Kaliningrad
 ein etwa im Jahr 1939 neu entstandener Siedlungsteil des obigen Gutsdorfes im Bereich der Mühle Kalgen, heute Tschaikowskoje, Stadtteil  der russischen Stadt Kaliningrad